Cathy brown désigne :

 Cathy Brown (1965-), femme politique américaine, candidate à l'élection présidentielle des États-Unis en 2000 ;
 Cathy Brown (1970-), boxeuse britannique